Lennart Moberg kan syfta:

* Lennart Moberg (filolog) (1914–2005), svensk filolog
 Lennart Moberg (friidrottare)  (1918–1991), svensk friidrottare
 Lennart Moberg (serieskapare) (1955–) en svensk serieskapare
 Lennart Moberg (tonsättare) – en svensk tonsättare